Las siglas APEC pueden designar a:

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (en inglés, Asian Pacific Economic Cooperation, APEC).
La Universidad APEC.